Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff – architetto tedesco
 Otto von Knobelsdorff – generale tedesco
 29329 Knobelsdorff – asteroide